Ptelea bezeichnet:

 Ptelea (Nymphe), ein Hamadryade (Baumnymphe) in der griechischen Mythologie
 in der Biologie die Gattung der Kleeulmen oder Ledersträucher (Ptelea) aus der Familie der Rautengewächse (Rutaceae)
 Ptelea (Evros), ein Dorf in der Präfektur Evros in Nordgriechenland
 ein Stadtteil von Kozani in Nordgriechenland
 in der antiken Geographie:
 Ptelea (Attika), Ort im Tal des Kephisos westlich von Athen
 Ptelea (Kos), Ort auf der Insel Kos